УЕФА Лига Европе 2022/23, јесте 52. сезона другог европског фудбалског такмичења организовано од стране УЕФА и 14. сезона од кад се име променило из УЕФА Куп у УЕФА Лига Европе.

Финале ће бити одиграно у Пушкаш  Арени у Будимпешти. Будимпештa је требалa бити домаћин финала за УЕФА Лигу Европе 2021/22 али су се домаћини изменили због пандемије COVID-19.

Победници овог европског такмичења ће се аутоматски квалификовати за УЕФА Лигу шампиона 2023/24, и имати право да играју за УЕФА Супер куп 2023. и Лигу шампиона.

Пошто су победници Лиге Европе 2021/22, Ajнтрахт Франкфурт се квалификовао у УЕФА Лигу шампиона 2022/23. Не могу одбранити титулу осим ако не заврше на трећем месту у групи.

Учешће екипа 
Укупно 58 клубова из 31 и 36 од 55 чланица УЕФА учествује у УЕФА Лиги Европе 2022/23 (изузетак Русија и Лихтенштајн, који не организује домаће првенство). Поредак националних савеза, који се саставља на основу Уефиних коефицијената, користи се за одређивање броја учесника за сваки појединачни савез у такмичењу:

 прваци УЕФЕ Конференцијске Лиге би ушли у Лигу Европе (ако се не квалификују у Лигу Шампиона).
 савези рангирани од 1. до 4. места имају по 2 клуба
 савези рангирани од 6. до 7. места и 9. до 15. места имају по 1 клуб
 37 клубова који су елиминисани из УЕФА Лига Шампиона 2022/23 су пребачени у Лигу Европе

Рангирање савеза

Распоред екипа

Квалификације

Треће коло квалификација 

Победници двомеча су се пласирали у коло плеј-офа за улазак у групну фазу Лиге Европе. Поражене екипе су пребачене у коло плеј-офа за улазак у Лигу конференција.

|-
!colspan=6|Стаза првака

|-
!colspan=6|Главна стаза

|}

Коло плеј-офа 

Победници двомеча су се пласирали у групну фазу Лиге Европе. Поражене екипе су пребачене у групну фазу Лиге конференција.

{{TwoLegResult| Аустрија Беч | АУТ | 1 : 6 | Фенербахче | ТУР | 0:2| 1:4 }}

|}

 Групна фаза 

Жреб за групну фазу одржан је 26. августа 2022. Тридесет и две екипе подељене су у осам група, а у свакој групи се налазе по четири екипе. Током жребања, екипе су подељене у четири шешира на основу својих клупских коефицијената за 2022. Екипе из истог савеза не могу бити извучене у истој групи.

Победници сваке групе пласирају се у осмину финала, другопласирани играју бараж за улазак у елиминациону фазу, трећепласирани одлазе у бараж за улазак у осмину финала Лиге конференција, док ће четвртопласирани тимови бити елиминисани из европских такмичења за ову сезону. Трећепласиране екипе у групној фази Лиге шампиона такође играју бараж за улазак у елиминациону фазу Лиге Европе.

Боде/Глимт, Нант, Унион Берлин и Ројал Унион дебитују у групној фази Лиге Европе. Ројал Унион ће дебитовати у групној фази такмичења УЕФА.Први шешир Рома (коеф.: 100,000)
 Манчестер јунајтед (коеф.: 105,000)
 Арсенал (коеф.: 80,000)
 Лацио (коеф.: 53,000)
 Брага (коеф.: 46,000)
 Црвена звезда (коеф.: 46,000)
 Динамо Кијев (коеф.: 44,000)
 Олимпијакос (коеф.: 41,000)Други шешир Фејенорд Ротердам (коеф.: 40,000)
 Рен (коеф.: 33,000)
 ПСВ Ајндховен (коеф.: 33,000)
 Монако (коеф.: 26,000)
 Реал Сосиједад (коеф.: 26,000)
 Карабаг (коеф.: 25,000)
 Малме (коеф.: 23,500)
 Лудогорец Разград (коеф.: 23,000)Трећи шешир Шериф Тираспољ (коеф.: 22,500)
 Реал Бетис (коеф.: 21,000)
 Мидтјиланд (коеф.: 19,000)
 Боде/Глимт (коеф.: 17,000)
 Ференцварош (коеф.: 15,500)
 Унион Берлин (коеф.: 15,042)
 Фрајбург (коеф.: 15,042)
 Фенербахче (коеф.: 14,500)Четврти шешир' Нант (коеф.: 12,016) ХЈК Хелсинки (коеф.: 8,500) Штурм Грац (коеф.: 7,700) АЕК Ларнака (коеф.: 7,500) Омонија (коеф.: 7,000) Цирих (коеф.: 7,000) Ројал Унион (коеф.: 6,120) Трабзонспор (коеф.: 5,500)''

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Група Е

Група Ф

Група Г

Група Х

Елиминациона фаза

Бараж за елиминациону фазу 
Жреб је био одржан 7. новембра 2022. године. Прве утакмице су игране 16. фебруара, а реванш мечеви 23. фебруара 2023. године.

|}

Осмина финала 
Жреб је био одржан 24. фебруара 2023. године. Прве утакмице су игране 9. марта, а реванш мечеви 16. марта 2023. године.

|}

Четвртфинале 
Жреб је био одржан 17. марта 2023. године. Прве утакмице ће бити игране 13. априла, а реванш мечеви 20. априла 2023. године.

|}

Види још 
 УЕФА Лига шампиона 2022/23.
 УЕФА Лига конференција 2022/23.

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 Сајт УЕФА Лиге Европе

Сезоне УЕФА Лиге Европе
Лига Европе
УЕФА Лига Европе 2022/23.